Массара́кш — распространённое ругательство, употребляемое жителями вымышленной планеты Саракш, дословно обозначающее «Мир наизнанку». Впервые описано в романе братьев Стругацких «Обитаемый остров», также упоминается в их романе того же цикла «Жук в муравейнике». Отмечены развёрнутые формы этого же проклятия — «Массаракш-и-массаракш», «тридцать три раза массаракш».

Происхождение 
В «Обитаемом острове» происхождение этого выражения связывается с космогоническими взглядами жителей Саракша. Необычно большая рефракция атмосферы этой планеты сильно поднимала видимое положение линии горизонта, в результате чего жители Саракша полагали, что поверхность их мира является вогнутой, а сами они живут на дне гигантского котлована. Противоположная точка зрения — о том, что они живут на поверхности выпуклой планеты — хотя и возникла, но не получила признания, а некогда и преследовалась официальной религией, и её сторонники считались еретиками. Отзвуком этой борьбы идей и явилось выражение «Саракш (то есть мир) наизнанку».

Борис Стругацкий так описывал историю возникновения этого слова:

В казахском языке употребляется сходное восклицание «масқара», что дословно означает «ужас, кошмар, позор».

Название «Саракш» было образовано от названия реального посёлка Саракташ Оренбургской области (аналогично другому фантастическому топониму в творчестве Стругацких — названию фигурирующего в романе «Отягощённые злом, или Сорок лет спустя» города Ташлинск, образованного от наименования села Ташла, также расположенного в Оренбургской области). Аркадий и Борис Стругацкие, будучи эвакуированными во время Великой Отечественной войны из блокадного Ленинграда в Оренбургскую область, проживали в Ташле; Аркадий в этот период работал на местном молокозаводе и неоднократно посещал также посёлок Саракташ.

Культурное влияние 
С конца 1970-х годов слово стало популярно в среде любителей научной фантастики. В частности, известно несколько фэнзинов с таким названием, а также абаканский клуб любителей фантастики «Массаракш». В Ростове-на-Дону издается газета с тиражом 20000 экземпляров как приложение к изданию «Наше время».

Кроме того, слово используется в современной публицистике как синоним катастрофы, которая переворачивает мир.

"Массаракш" - альбом мурманского музыканта Василия К., вышедший в 2003 г.

Примечания

Литература 
 

Мир Полудня